Готра — українське прізвище.

 Готра Зенон Юрійович — учений у галузі електротехніки
 о. Іриней Готра-Дорошенко ЧСВВ — священик УГКЦ, педагог, бандурист, особистий секретар митрополита Андрея Шептицького.

Українські прізвища